Deák Ferenc
 Deák Ferenc (1652 körül-1717 után) végvári katona, Thököly főtisztje, Rákóczi ezredese
 Deák Ferenc (18. század) plébános kanonok, esperes
 Idősebb kehidai Deák Ferenc (1761–1808) táblabíró, Deák Ferenc édesapja.
 Kehidai Deák Ferenc (1803–1876) államférfi, politikus, „a haza bölcse”
 Deák Ferenc (1854–1925) kúriai bíró
 Deák Ferenc (1897–1981) színész, színházi rendező, színigazgató
 Deák Ferenc (1899–1972) jogtudós, diplomáciatörténész
 Deák Ferenc, második világháborús katonatiszt
 Deák Ferenc (Bamba) (1922–1998) labdarúgó, gólkirály-rekorder
 Deák Ferenc (1924–1969) labdarúgó (FTC, Győri Vasas ETO), edző (Bp. Kinizsi)
 Deák Ferenc (1925–2019) jezsuita szerzetes, misszionárius
 Deák Ferenc (1926–2006) romániai magyar tanár, helytörténész
 Deák Ferenc (1935–2013) romániai magyar grafikus, könyvtervező
 Deák Ferenc (1938–2011) vajdasági író
 Deák Ferenc (1942) öttusázó, háromtusázó, edző
 Deák Ferenc (1946) bányagépész, önkormányzati képviselő
 Deák Ferenc "Pillangó" (1954–1994) énekes, a Sziámi együttes tagja
 Deák Ferenc (1966) cselgáncsozó
 Deák Ferenc (196?) speciális effektek filmtechnikus supervisor, az SFX, a Látványtechnika és a Studio4 Kft. alapítója

Hasonló nevűek
 Deák B. Ferenc (1938–2004) színész, festő